Borovik je lahko:
 Borovik, Drenje (Hrvaška)
 Borovik, Komiža (Hrvaška)